Espinàs (Tarn i Garona), municipi al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània, França)
 Josep Espinàs i Capdevila, polític català, alcalde de Sant Just Desvern (1941 - 45)
 Josep Maria Espinàs i Massip (Barcelona, 1927), escriptor i periodista català conegut del gran públic per les novel·les, per les cròniques de viatges i pels articles periodístics